beIn (en arabe : بي إن) est un bouquet de chaînes de télévision par satellite dans le Maghreb et le Moyen-Orient.
Ce dernier appartient au groupe de médias international BeIn Media Group.

Liste des chaînes

Sports

Cinéma et séries

Jeunesse

Généralistes et divertissement

Documentaires

Information en continu

Autres

Voir aussi 

 Orbit Showtime Network

Bouquet de télévision par satellite
Liste de chaînes de télévision
Al Jazeera